

Нікольське — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Нікольське — село, Буландинський район, Акмолинська область

Нікольське — село, Слободзейський район

Нікольське — місто, Тосненський район, Ленінградська область
 Нікольське — село, Алтайський район, Алтайський край
 Нікольське — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Нікольське — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Нікольське — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Нікольське — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Нікольське — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Нікольське — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Нікольське — присілок, Земетчинський район, Пензенська область
 Нікольське — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Нікольське — село, Комишловський район, Свердловська область
 Нікольське — село, Краснокамський район, Башкортостан
 Нікольське — село, Кривошиїнський район, Томська область
 Нікольське — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Нікольське — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Нікольське — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Нікольське — присілок, Аргуновське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Нікольське — село, Кемське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Нікольське — село, Нурімановський район, Башкортостан
 Нікольське — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Нікольське — присілок, Поріцький район, Чувашія
 Нікольське — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Нікольське — село, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Нікольське — село, Совєтський район, Алтайський край
 Нікольське — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Нікольське — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Нікольське — село, Торбеєвський район, Мордовія
 Нікольське — село, Тотемський район, Вологодська область
 Нікольське — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька обалсть
 Нікольське — село, Ядринський район, Чувашія
 Нікольське — село, Ярський район, Удмуртія

Нікольське — селище міського типу, Донецька область

Див. також 
 Микільське
 Нікольськ
 Нікольський